Rustem () ist ein russischer männlicher Vorname, der auch in weiteren osteuropäischen Sprachen vorkommt.

Namensträger 

 Rustem Rinatowitsch Adagamow (* 1961), russischer Blogger und Fotojournalist
 Rustem Sakijewitsch Chamitow (* 1954), russischer Politiker
 Rustem Dautov (* 1965), deutscher Schach-Großmeister tatarischer Herkunft
 Rustem Abdullajewitsch Kasakow (* 1947), sowjetischer Ringer

Familienname 
 Jan Rustem (1762–1835), polnischer Maler armenischer oder griechischer Abstammung

In anderen Sprachen 
  Kurdisch: Rostem
 Armenisch: Ռոստոմ (Rostom)
 Aseri: Rustam
 Georgisch: როსტომ (Rostom)
 Kasachisch: Рустам (Rustam)
 Persisch: رستم (Rostam)
 Tadschikisch: Рустам (Rustam)
 Türkisch: Rüstem
 Ukrainisch: Рустам (Rustam)
 Usbekisch: Rustam

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname